Strømsgodset IF is een Noorse voetbalclub uit de stad Drammen, provincie Viken. De club is vernoemd naar het oude dorp Strømsgodset, dat door een naamsverandering Gulskogen heet en tegenwoordig als wijk van Drammen een deelgemeente is.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1907. Strømsgodset was vooral succesvol in de jaren zestig en zeventig, toen de club snel van de vierde klasse opklom naar de Eliteserien, de hoogste voetbalafdeling in Noorwegen. In 1969 won de club de beker en een jaar later de landstitel. In 1997 werd de club nog derde. Twee jaar later volgde echter degradatie, hoewel men na een seizoen meteen terugkeerde, volgde andermaal degradatie. De volgende seizoenen werden in de 1. divisjon doorgebracht, tot 2006 toen daar de titel behaald werd onder leiding van trainer-coach Dag-Eilev Fagermo.

In 2013 werd Strømsgodset IF opnieuw landskampioen.

Erelijst 
 Landskampioen
1970, 2013
 Beker van NoorwegenWinnaar: 1969, 1970, 1973, 1991, 2010Finalist: 1993, 1997, 2018
 Copa del SolWinnaar: 2014

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1991 || bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Eliteserien || 22 || 5 || 6 || 11 || 30–33 || 21 ||  4.409 
|-
| 1992 || 3 || 12 || 1. divisjon|| 22 || 11 || 4 || 7 || 48–35 || 37 || ??
|-
| 1993 || bgcolor="#00FF00"|2 || 12 || 1. divisjon || 22 || 12 || 3 || 7 || 43–37 || 39 || ??
|-
| 1994 || bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Eliteserien || 22 || 4 || 3 || 15 || 22–55 || 15 || 4.530
|-
| 1995 || bgcolor="#00FF00"|2 || 12 || 1. divisjon || 22 || 16 || 3 || 3 || 51–15 || 51 || ??
|-
| 1996 || 11 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 5 || 13 || 40–59 || 29 || 3.702
|-
| 1997 || 3 || 14 || Eliteserien || 26 || 14 || 4 || 8 || 58–44 || 46 || 5.571
|-
| 1998 || 10 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 5 || 12 || 40–61 || 32 || 4.363
|-
| 1999 || bgcolor="#FA8072"|12 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 3 || 16 || 46–68 || 24 || 3.956
|-
| 2000 || bgcolor="#00FF00"|2 || 14 || 1. divisjon || 26 || 18 || 5 || 3 || 70–28 || 59 || 2.579
|-
| 2001 || bgcolor="#FA8072"|13 || 14 || Eliteserien || 26 || 3 || 10 || 13 || 40–73 || 19 || 3.441
|-
| 2002 || 5 || 16 || 1. divisjon || 30 || 17 || 4 || 9 || 72–51 || 55 ||  1.820 
|-
| 2003 || 10 || 16 || 1. divisjon || 30 || 10 || 7 || 13 || 56–58 || 37 ||  1.903 
|-
| 2004 || 9 || 16 || 1. divisjon || 30 || 11 || 7 || 12 || 42–45 || 40 || 1.794
|-
| 2005 || 8 || 16 || 1. divisjon || 30 || 11 || 7 || 12 || 46–45 || 40 || 1.610
|-
| 2006 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 20 || 5 || 5 || 68–36 || 65 || 4.076
|-
| 2007 || 10 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 6 || 12 || 34–47 || 30 || 6.807
|-
| 2008 || 11 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 5 || 13 || 33–44 || 29 || 5.915
|-
| 2009 || 12 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 6 || 14 || 40–42 || 36 ||  5.316 
|-
| 2010 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 13 || 4 || 13 || 51–59 || 43 || 5.859  
|-
| 2011 || 8 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 9 || 9 || 44–43 || 45 || 5.707
|-
| 2012 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 17 || 7 || 6 || 62–40 || 58 || 6.101
|- 
| 2013 ||bgcolor="#FFD700"| || 16 || Eliteserien || 30 || 19 || 6 || 5 || 66–26 || 63 || 6.526
|-
| 2014 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 5 || 10 || 48–42 || 50 || 6.708
|-
| 2015 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 17 || 6 || 7 || 67–44 || 57 || 7.030
|-
| 2016 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 8 || 10 || 44–40 || 44 ||  6.826 
|-
| 2017 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 8 || 8 || 45–37 || 50 || 6.272
|-
| 2018 || 13 || 16 || Eliteserien || 30 || 7 || 10 || 13 || 46–48 || 31 || 5.939
|-
| 2019 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 8 || 14 || 41–54 || 32 || 5.297
|-
| 2020 || 13 || 16 || Eliteserien || 30 || 7 || 10 || 13 || 41–57 || 31 || 200
|-
| 2021 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 9 || 12 || 43–43 || 36 || 2.856
|-
| 2022 ||  || 16 || Eliteserien || || || || || – ||  || 
|-
|}

Kampioensteam
1970 — Egil Olsen, Tor Alsaker-Nøstdahl , Johnny Vidar Pedersen, Per Rune Wølner, Odd Arild Amundsen, Håvard Beckstrøm, Erik Eriksen, Jan Kristiansen, Arild Mathisen, Sverre Rørvik, Bjørn Odmar Andersen, Steinar Pettersen, Inge Thun, Ole Johnny Friise, Thorodd Presberg en Ingar Pettersen. Trainer-coach: Einar Larsen.
2013 — Borger Thomas, Mounir Hamoud, Lars Sætra, Kim André Madsen, Jørgen Horn, Simen Brenne, Muhamed Keita, Stefan Johansen, Øyvind Storflor, Péter Kovács, Adama Diomandé, Adam Larsen Kwarasey, Iver Fossum, Flamur Kastrati, Abdisalam Ibrahim, Thomas Lehne, Martin Ovenstad, Gustav Wikheim, Bismark Adjei-Boateng, Thomas Sørum, Lars Stubhaug, Tokmac Nguen, Lars Christopher Vilsvik, Jarl-André Storbæk, Razak Nuhu, Hermann Rhodén, Thomas André Ødegaard, Anders Gundersen, Kasim Al, Jesper Johansen, Jonas Johansen, William Nessjøen Solheim en Ola Kamara. Trainer-coach: Ronny Deila.

Trainer-coaches

Selectie 2020
sinds 3 september 2020

In Europa 

Strømsgodset IF speelt sinds 1970 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2014/15
Europacup I (1x)
1971/72
Europa League (4x)
2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17
Europacup II (3x)
1970/71, 1974/75, 1992/93
UEFA Cup (2x)
1973/74, 1998/99

Bekende (oud-)spelers

Externe link 
  Officiële website

 
Drammen
Viken
Sport in Viken